Hohenwalde ist der Name folgender Orte:

in Deutschland
 Hohenwalde (Frankfurt (Oder)), ein Ortsteil der Stadt Frankfurt (Oder), Brandenburg
 Hohenwalde (Milmersdorf), ein Ortsteil der Gemeinde Milmersdorf im Landkreis Uckermark, Brandenburg
 Hohenwalde (Wüstung), Sachsen
in Polen
 Gleźno (ehemals Hohenwalde im Landkreis Pyritz, Pommern), eine Ortschaft in der Woiwodschaft Westpommern; siehe Choszczno
 Krzewno (ehemals Hohenwalde im Landkreis Braunsberg, Ostpreußen), eine Ortschaft in der Woiwodschaft Ermland-Masuren; siehe Braniewo (Landgemeinde)
 Krzewsk (ehemals Hohenwalde im Landkreis Marienburg (Westpreußen), Danzig-Westpreußen), eine Ortschaft in der Woiwodschaft  Ermland-Masuren; siehe Gmina Markusy
 Wierschlesche (ehemals Hohenwalde O.S. im Landkreis Groß Strehlitz, Oberschlesien), eine Ortschaft in der Woiwodschaft Oppeln
 Wysoka (ehemals Hohenwalde im Landkreis Landsberg (Warthe), Brandenburg), eine Ortschaft in der Woiwodschaft Lebus; siehe Gmina Lubiszyn
 Wysoki Bór (ehemals Hohenwalde im Landkreis Elbing, Ostpreußen), eine Ortschaft in der Woiwodschaft Ermland-Masuren; siehe Gmina Tolkmicko